Rehage ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Rehage (* 1981), deutscher Autor
 Heinz Rehage (* 1952), deutscher Chemiker